

Cinema 
 Blink – titolo originale del film statunitense del 1994 diretto da Michael Apted, Occhi nelle tenebre.

Fumetti 
 Blink – personaggio dell'universo Marvel

Informatica 
 Blink – tag HTML per il testo lampeggiante
 Blink – Motore di rendering adottato da Google Chrome e Opera
 Blink – client SIP per OS X

Musica 
 Blink – album dei Nova del 1976
 Blink – album di Rick Elias del 1998
 Blink – singolo dei Boom Boom Satellites del 2002
 Blink – singolo dei Cascada del 2014
 Blink – gruppo musicale irlandese
 blink-182 – gruppo musicale statunitense

Televisione 
 Blink – titolo originale di Colpo d'occhio del 2007, decimo episodio della terza stagione della nuova serie televisiva britannica Doctor Who.

Pagine correlate 
 Blinky